У првенству учествовало је девет клубова, а играло се по једнокружном лига систему. СК Југославија је освојио прву титулу.

Табела

Види још 
 Првенство Југославије у фудбалу
 Суперлига Србије у фудбалу
 Незванична првенства Србије у фудбалу

Извор 
 RSSSF

Фудбал у Југославији
Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у 1922.
Фудбал у Београду